Rail Simulator — железнодорожный симулятор для Microsoft Windows, выпущенный в 2007 году. Разработан британской компанией Kuju Entertainment. Позже франшиза получила развитие и была переименована в Railworks, а ещё позже — в Train Simulator, развитие которого продолжается (на 2020 год).

Игра работает на движке PhysX и отличается хорошей графикой по сравнению с остальными железнодорожными симуляторами.

Существуют разнообразные миссии: перевозка пассажиров по расписанию, доставка грузов из точки «А» в точку «Б», сортировка вагонов.
В игру встроен удобный и лёгкий редактор карт, с помощью которого можно создавать собственные маршруты.

Маршруты 
В игре воссозданы четыре реально существующие железнодорожные ветки:
 Оксфорд — Паддингтон (Лондон) (3 сценария)
 Бат —  (4 сценария)
 Ньюкасл — Йорк (4 сценария)
 Хаген — Зиген (4 сценария)

Подвижной состав 
 Паровозы:
  (Black Five)
 
 Тепловозы:
 British Rail Class 47 Engine
 British Rail Class 55 Engine
 DB Baureihe 294
Скоростные тепловозы
 British Rail Class 43 (головной вагон InterCity 125)
 Дизель-поезда:
 British Rail Class 166 DMU
 British Rail FGW Class 166 DMU (более современная окраска)
 Скоростные дизель-поезда
Intercity 125
High Speed Train
FGW High Speed Train (более современная окраска)
 Электровозы:
 DB Baureihe 101 (единственный электровоз в игре).

Оценки 

Герман Клочков в своей рецензии для «Игромании» за отсутствие обучающего режима назвал игру «безжалостным симулятором», похвалив при этом «детализованное управление локомотивами, в котором учитываются особенности каждой машины» и «практически безупречную физическую модель». Emily Balistrieri из IGN заключила, что «симулятор, вероятно, порадует хардкорных фанатов, но он сразу же наскучит всем остальным».

Ссылки 
 http://www.kuju.com/ 

Железнодорожные симуляторы
Компьютерные игры, изданные Electronic Arts
Игры для Windows
Компьютерные игры 2007 года
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры, использующие EAX
Игры, сертифицированные для Games for Windows
Игры, использующие язык Lua